Sezon 1972/73 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 RC Lens
 Troyes AF
 AS Monaco

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1972 w piłce nożnej
1972 we Francji
1973 w piłce nożnej
1973 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji